Il termine si può riferire a diversi esponenti del ramo Cato della gens romana dei Porcii:
Marco Porcio Catone il Censore, uomo politico e scrittore vissuto tra il 234 a.C. e il 149 a.C., promotore della terza guerra punica
Marco Porcio Catone Liciniano, giurista romano, figlio di Marco Porcio Catone il Censore e della prima moglie Licinia
Marco Porcio Catone, politico romano figlio del suddetto Marco Porcio Catone Liciniano e nipote del Censore
Gaio Porcio Catone, politico romano, anch'egli figlio di Marco Porcio Catone Liciniano e nipote del Censore, fratello del suddetto Marco Porcio Catone
Gaio Porcio Catone (tribuno), politico romano, figlio del suddetto Gaio Porcio Catone
Marco Porcio Catone Saloniano,  magistrato romano, figlio di Marco Porcio Catone il Censore e della seconda moglie Salonia
Marco Porcio Catone, tribuno della plebe, figlio maggiore del suddetto Marco Porcio Catone Saloniano e nipote del Censore
Marco Porcio Catone Uticense, nipote di Marco Porcio Catone il Censore, uomo politico romano vissuto tra il 95 a.C. e il 46 a.C., avversario politico di Gaio Giulio Cesare, morto suicida a Utica per evitare di cadere nelle mani del nemico vittorioso. Catone minore è anche tra i protagonisti nel primo canto del Purgatorio della Divina Commedia dantesca.
Marco Porcio Catone (II), figlio di Marco Porcio Catone Uticense e della prima moglie Atilia. Prese parte alla congiura che portò alla uccisione di Giulio Cesare
Lucio Porcio Catone, politico e console romano, figlio minore di Marco Porcio Catone Saloniano e nipote del Censore

Personaggi letterari 
Quinto Licinio Catone, personaggio immaginario dell'universo narrativo di The Eagle Series creato dallo scrittore Simon Scarrow.

Onomastica 
Catone – Nome maschile italiano.